Стефан, князь Липпе (полное имя — Стефан Леопольд Юстус Рихард фюрст цур Липпе) (; род. 24 мая 1959, Детмольд, Германия) — глава княжеского дома Липпе с 20 августа 2015 года.

Биография 

Родился 24 мая 1959 года в Детмольде, земля Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ. Единственный сын князя Армина (1924—2015), главы княжеского дома Липпе (1949—2015), и Трауте Беккер (род. 1925).

С рождения носил титул наследного принца Липпе. 20 августа 2015 года после смерти своего 91-летнего отца Армина Стефан стал главой Липпского княжеского дома.

Князь Стефан Липпе является офицером запаса и имеет степень магистра права. Работает адвокатом и налоговым консультантом.

Князь Стефан Липпе — троюродный брат бывшей королевы Нидерландов Беатрикс и принцессы Ирен Нидерландской.

Брак и дети 
15 октября 1994 года в Детмольде наследный принц Стефан женился на графине Марии Сольмс-Лаубах (род. 12 августа 1968), шестой дочери Отто, 10-го графа Сольмс-Лаубаха (1926—1973), и принцессы Мадлен Сайн-Витгенштейн-Берлебургской (род. 1936). На свадьбе присутствовали представители европейской знати, в том числе дядя жениха принц Бернард Липпе-Бистерфельдский и его жена, бывшая королева Нидерландов Юлиана, Рихард, 6-й принц Сайн-Витгенштейн-Берлебург (дядя невесты по материнской линии) и его жена, принцесса Бенедикта Датская, принц Георг Фридрих Прусский (троюродный брат невесты), и многие другие представители бывших правящих германских родов.

Супруги живут в Детмольде и имеют пятерых детей:

 Наследный принц Бернхард Леопольд Кристиан Эрнст Георг Людвиг Липпе (род. 9 сентября 1995 года)
 Принц Генрих Отто Густав Адольф Михель Вико Липпе (род. 8 апреля 1997 года)
 Принц Бенджамин Ганс Карл Максимилиан Пауль Липпе (род. 12 октября 1999 года)
 Принцесса Луиза Астрид Анна Виктория Кристиан Липпе (род. 9 апреля 2001 года)
 Принцесса Матильда Паулина Анна Елизавета Липпе (род. 7 сентября 2003 года)

Предки

Примечания

Ссылки 
 Stephan Leopold Justus Richard Prinz zur Lippe
 Schloss Detmold

Персоналии:Детмольд
Князья Липпе